Alpine Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Lakes (Montana), im Ravalli County
 Alpine Lakes (Wyoming), im Fremont County

Siehe auch:
 Alpine Lake
 Alpine Lakes Wilderness